Separation kan avse:

 Separation (kemi) – en blandning omvandlas till två eller flera produkter med olika sammansättning
 Variabelseparation – ett sätt att lösa partiella differentialekvationer
 Separation (musikgrupp) – ett svenskt hardcoreband aktivt 1994–2007
 Separation (musikalbum) – Separations självbetitlade debutalbum från 1997
Separation (äktenskap) – när ett gift par upphör att bo tillsammans